SSO eller sso har flere betydninger:
 Single sign-on
 SSO (danske gymnasier)